Венце () — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт. 

Входит в состав района Зальцведель. Подчиняется управлению Клётце.  Население составляет 569 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 27,72 км². Официальный код  —  15 3 70 118.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саксонии-Анхальт